Jarvis může být:

příjmení
 Ann Reeves Jarvisová (1832–1905) – americká sociální aktivistka
 Clifford Jarvis (1941–1999) – americký jazzový bubeník
 Dan Jarvis (* 1972) – britský politik
 Frank Jarvis (1878–1933) – americký atlet
 Gregory Jarvis (1944–1986) – americký astronaut

křestní jméno
 Jarvis Cocker (* 1963) – britský zpěvák

ostatní
 Jarvisův ostrov – neobydlený atol nedaleko rovníku uprostřed Tichého oceánu